Het eerste deel van de partij van een bordspel. Enkele bekende voorbeelden:
 Het schaakspel, gevolgd door het middenspel en het eindspel
 Het damspel, gevolgd door het middenspel en het eindspel
 Het eerste, meest opvallende artikel op de voorpagina van een krant of het nieuwsitem waarmee het radio- of tv-journaal begint
 De eerste bieding (geen pas) bij bridge.
 De periode van de dag dat een winkel geopend is, ook openingstijd genoemd
 Soera De Opening; een hoofdstuk in de koran
 De openingshoek van een lichtbron, de ruimtehoek waarin de lichtbundel zich verspreidt
 Het officieel in gebruik nemen van een gebouw, zie opening (gebouw)
 Een gat in een materiaal.